Ингела Биргитта Мортенссон (; ) — шведская общественная деятельница, бывшая депутатом шведского парламента.

Ингела Мортенссон была членом шведского парламента по избирательному округу муниципалитета Гётеборга в 1985—1994 годах, где участвовала в работе нескольких комитетов, в том числе социального, комитетов по финансам и по конституционному законодательству.

На европейских парламентских выборах 1995 года она была одним из кандидатов от не прошедшей в итоге в парламент партии критиков идеи Европейского Союза.
Также Мортенссон участвовала в работе шведского движения противников ЕС.

Ингела Мортенссон является одним из руководителей шведской организации «Женщины за мир».

Примечания

Ссылки 
 Интервью 

Женщины-политики Швеции
Депутаты риксдага
Общественные деятели Швеции